Martiranesi – abitanti di Martirano (Italia)
Martiranesi – abitanti di Martirano Lombardo